Linckia är ett släkte av sjöstjärnor. Linckia ingår i familjen Ophidiasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Linckia